В лес () может означать:

 «В лес» — мюзикл Стивена Сондхайма.
 «Чем дальше в лес...» — экранизация мюзикла.
 «В лес» — саундтрек фильма.
 «В лес» — новелла Лина Гарднера.
 «В лес» — альбом Малкольма Миддлтона.
 «В лес» — название одного из эпизодов телесериала «Баффи — истребительница вампиров».
 «В лес» — название одного из эпизодов телесериала «Отчаянные домохозяйки».
 «В лес» — название одного из эпизодов телесериала «Мыслить как преступник».
 «В лес» — название песни группы «My Morning Jacket».

См. также 
 В лесах